Fondachello è il toponimo di due frazioni comunali italiane, entrambe in Sicilia:
Fondachello – frazione di Mascali, in provincia di Catania
Fondachello –  frazione di Valdina, in provincia di Messina